Michel Boutin peut désigner :

 Michel Boutin, galeriste français, directeur de la revue L'Amateur d'art ;
 Michel Boutin, enseignant français s'intéressant aux jeux de société.